Das Abierto GNP Seguros 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Monterrey. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 1. bis 7. April 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Garbiñe Muguruza im Einzel und die Paarung Naomi Broady/Sara Sorribes Tormo im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto GNP Seguros 2019 fand vom 30. März bis 1. April 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Monterrey